Antilla peut désigner :
 un magazine martiniquais créé en 1981 ;
 une ville et une municipalité de Cuba.